Por Condorito se conocen los siguientes términos:
 Condorito, la serie de historietas;
 Condorito (personaje), el personaje que protagoniza la serie;
 Condorito: la película, película de 2017 basada de la serie;
 Édgar "Condorito" Corredor, ciclista colombiano;
 El Parque nacional Quebrada del Condorito, ubicado en la provincia de Córdoba, Argentina.

Deportes 
 Condoritos, seudónimo por el que se conoce a la selección juvenil de rugby de Chile.